Э́рнст Ме́льхиор (; 26 июня 1920, Филлах, Австрия — 5 августа 1978, Руан, Франция) — австрийский футболист, игравший на позиции нападающего. По завершении игровой карьеры — тренер. Выступал, в частности, за венскую «Аустрию», а также национальную сборную Австрии. Трёхкратный чемпион Австрии, двукратный обладатель Кубка Австрии.

Как тренер возглавлял сборную Люксембурга.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1940 году выступлениями за клуб «Филлах» из родного города, в которой провел шесть сезонов.

Своей игрой привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Аустрия» (Вена), к составу которого присоединился в 1946 году. Сыграл за венскую команду следующие семь сезонов своей игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе венской «Аустрии», был основным игроком атакующей звена команды. В составе венской «Аустрии» был одним из главных бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,76 гола за игру первенства. За это время трижды завоевывал титул чемпиона Австрии.

В течение 1954—1958 годов защищал цвета французского «Руана».

Завершил профессиональную игровую карьеру также во Франции, в клубе «Нант», за команду которого выступал на протяжении 1958—1959 годов.

Выступления за сборную 
В 1946 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Австрии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 8 лет, провел в форме главной команды страны 36 матчей, забив 16 голов. В составе сборной был участником футбольного турнира на Олимпиаде 1948.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру, вернувшись к футболу после небольшого перерыва в 1963 году, возглавив тренерский штаб турецкого «Бешикташа», с которым работал в течение года.

В 1967 году стал главным тренером команды «Фортуна» (Дюссельдорф), тренировал клуб из Дюссельдорфа один год.

В 1968—1969 годах работал в Тунисе, где тренировал местный «Клуб Африкен», с которым дважды побеждал в местном футбольной первенства.

В течение 1969—1972 годов возглавлял тренерский штаб сборной Люксембурга.

Последним местом тренерской работы был французский клуб «Руан», главным тренером команды которого Эрнст Мельхиор был с 1972 по 1975 год.

Умер 5 августа 1978 года на 59-м году жизни.

Титулы и достижения

Как игрока 
«Аустрия» (Вена)
 Чемпион Австрии (3): 1948/49, 1949/50, 1952/53
 Обладатель Кубка Австрии (2): 1947/48, 1948/49

Как тренера 
«Клуб Африкен»
 Чемпион Туниса 1968
 Обладатель Кубка Туниса (2): 1968, 1969

Статистика выступлений

Примечания 

Тренеры ФК «Руан»
Тренеры сборной Люксембурга по футболу
Тренеры ФК «Клуб Африкен»
Тренеры ФК «Фортуна» Дюссельдорф
Тренеры ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Руан»
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года
Игроки сборной Австрии по футболу
Футбольные тренеры Австрии
Футболисты Австрии
Страницы с непроверенными переводами